Der Baku Cup 2011 war ein Tennisturnier, das vom 18. bis zum 24. Juli 2011 in Baku stattfand. Das Turnier wurde zum ersten Mal ausgetragen. Das rein russische Finale gewann die an Nummer eins gesetzte Wera Swonarjowa mit 6:1, 6:4 gegen Xenija Perwak und holte damit ihren insgesamt zwölften WTA-Titel. Im Doppel konnten sich Marija Korytzewa und Tazzjana Putschak gegen Monica Niculescu und Galina Woskobojewa knapp mit 6:3, 2:6, 10:8 durchsetzen.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage
 
 
 

WTA Tour 2011
Tennisturnier in Baku